Gerchow ist der Familienname von:

 Jan Gerchow (* 1958), deutscher Historiker
 Joachim Gerchow (1921–2012), deutscher Rechtsmediziner